Гнойовик — представник групи пластинчастовусих жуків, що живе в гною і живиться ним.
 Гнойовик — рід грибів порядку агарикальні; у його складі види гнойовик білий, гнойовик чорнильний, гнойовик іскристий.

Пароніми 
 Гнояк — інша назва абсцесу
 Гноячок — первинний елемент висипу